В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Баффало ():
 округ Баффало — штат Висконсин
 округ Баффало — штат Небраска
 округ Баффало — штат Южная Дакота